Leavenworth (Kansas), een plaats in Kansas, Verenigde Staten
 Leavenworth (Indiana), een plaats in Indiana, Verenigde Staten
 Leavenworth (Washington), een plaats in Washington, Verenigde Staten